Pont de l'amitié est un nom courant pour des ponts qui relie deux pays séparés par un cours d'eau ou un détroit.

Ponts

Ponts entre deux pays

Amérique 
 Pont international de l'Amitié, entre le Brésil et le Paraguay

Asie 
 Pont de l'Amitié Afghanistan-Ouzbékistan, entre l'Afghanistan et l'Ouzbékistan
 Pont de l'Amitié Tadjikistan-Afghanistan, entre l'Afghanistan et le Tadjikistan
 Pont de l'Amitié Qatar-Bahreïn, projet de pont entre le Bahreïn et le Qatar
 Pont de l'amitié sino-coréenne, entre la Chine et la Corée du Nord
 Pont de l'amitié sino-népalaise, entre la Chine et le Népal
 Pont de l'Amitié, entre la Corée du Nord et la Russie
 Entre le Laos et la Thaïlande, sur le Mékong :
 Pont de l'amitié lao-thaïlandaise
 Deuxième pont de l'amitié lao-thaïlandaise
 Troisième pont de l'amitié lao-thaïlandaise

Europe 
 Pont de l'Amitié, reliant les deux communes de Saint-Gingolph, en France et en Suisse
Pont de l'amitié, entre l'Allemagne et la France, sur la Sarre
 Pont de l'amitié Roussé-Giurgiu, entre la Bulgarie et la Roumanie, sur le Danube
 Pont de l'amitié de la Narva, entre l'Estonie et la Russie, sur la Narva

Autres ponts 
 Pont de l'Amitié Cambodge-Japon, Cambodge, construit grâce à un don du Japon
 Ponte de Amizade, entre la péninsule de Macao et l'île de Taipa
 Puente La Amistad de Taiwán, Costa Rica au-dessus de la Tempisque, construit par Taïwan
 Pont du Canal de Suez, Égypte, également connu comme pont de l'amitié égypto-japonaise
 Pont de l'amitié nippo-thaïlandase, Thaïlande, construit grâce à un prêt du Japon
 Pont de l'amitié sino-malienne à Bamako au Mali
 Pont Youyi, Pakistan, construit par la Chine

Voir aussi 
 
 Pont de la Fraternité, entre l'Argentine et le Brésil
 Pont de l'Unité, entre le Mozambique et la Tanzanie